Vila Celeste (bairro de São Paulo), bairro brasileiro no estado de São Paulo
 Vila Celeste (Ipatinga), bairro brasileiro no estado de Minas Gerais
 Vila Celeste (São Tomé), aldeia de São Tomé e Príncipe

Ver também